Regionalliga 1983/84 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1983/84
 Handball-Regionalliga West 1983/84